Miles Ahead é um álbum de Miles Davis lançado em 1957 pela Columbia Records. Foi o primeiro disco em parceria com o arranjador Gil Evans, parceria que se repetiria em trabalhos futuros de Davis, como Birth of the Cool, Porgy and Bess (álbum de Miles Davis) e Sketches of Spain. É considerado um dos mais importantes e famosos discos da carreira de Miles, onde conseguiu unir o fontes de jazz europeu com World Music. Algo marcante foi a introdução de Fliscorne que Davis utilizou em algumas músicas.

Cenário 
Gil Evans sugeriu que o álbum fosse gravado como uma suíte única, evitando cortes e pausas, fazendo interrupções apenas no limite de tempo de cada lado do álbum, ou seja: no fim do lado A. Miles foi o único solista no álbum.

Lista de músicas 
 "Springsville" (John Carisi) – 3:27
 "The Maids of Cadiz" (Léo Delibes) – 3:53
 "The Duke" (Dave Brubeck) – 3:35
 "My Ship" (Kurt Weill) – 4:28
 "Miles Ahead" (Davis, Evans) – 3:29
 "Blues for Pablo" (Evans) – 5:18
 "New Rhumba" (Ahmad Jamal) – 4:37
 Medley Pt. 1: "The Meaning of the Blues" (Bobby Troup, Leah Worth) – 2:48
 Medley Pt. 2: "Lament" (J. J. Johnson) – 2:14
 "I Don't Wanna Be Kissed (By Anyone but You)" (Jack Elliot/Harold Spina) – 3:05

Créditos 
·        Miles Davis – Flugelhorn

·        Bernie Glow – Trompete

·        Ernie Royal – Trompete

·        Louis Mucci – Trompete

·        Taft Jordan – Trompete

·        John Carisi – Trompete

·        Frank Rehak – Trombone

·        Jimmy Cleveland – Trombone

·        Joe Bennett – Trombone

·        Tom Mitchell – Trombone baixo

·        Willie Ruff – Trompa

·        Tony Miranda – Trompa

·        Jim Buffington - Trompa

·        Bill Barber – Tuba

·        Lee Konitz – Saxofone baixo

·        Danny Bank – Baixo clarinete

·        Romeo Penque – Flauta e clarinete

·        Sid Cooper – Flauta e clarinete

·        Paul Chambers – Baixo

·        Art Taylor – Bateria

·        Wynton Kelly - piano

·        Gil Evans – Arranjador

Álbuns de Miles Davis
Álbuns de 1957